Ел Кабељал има више значења:

 Ел Кабељал (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кабељал (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кабељал (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кабељал (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику